Buinsk  può riferirsi a:
 Buinsk, località della Repubblica autonoma della Ciuvascia
 Buinsk, città della Russia nella Repubblica autonoma del Tatarstan